Сахиб Герай:
 Сахиб I Герай — хан Крыма в 1532—1551 годах и Казани в 1521—1524 годах.
 Сахиб II Герай — хан Крыма в 1771—1775 годах.